Sergueï Viktorovitch Anchakov - en russe  (Sergej Viktorovič Anšakov) et en anglais  -, né le  à Moscou en URSS, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
En 2001, il commence sa carrière en senior avec le HK CSKA Moscou dans la Vyschaïa Liga. Il débute en Superliga un an plus tard. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en .

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 || HK CSKA Moscou ||Vyschaïa liga ||39 ||17 || 12|| 29|| 8||7 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
|2002-2003 || HK CSKA Moscou ||Superliga ||25 ||1 || 2|| 3||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || CSKA Moscou || Superliga ||33 ||3 ||2 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || CSKA Moscou || Superliga ||11 || 0||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga ||23 ||9 ||3 ||12 ||4 ||- || -|| -|| -||-
|-
|rowspan="3"|2005-2006 || Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga ||6 ||1 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| HK Dinamo Moscou || Superliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -||-
|-
| HK MVD || Superliga ||12 ||1 ||2 ||3 ||2 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||CSKA Moscou|| Superliga ||29 ||2 || 3|| 5||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|  Sibir Novossibirsk || Superliga ||17 ||2 ||4 ||6 ||4 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2007-2008 || Amour Khabarovsk || Superliga ||22 ||4 ||2 ||6 ||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||41 ||7 ||3 ||10 ||10 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||CSKA Moscou ||KHL || 34|| 2|| 3|| 5|| 4|| || || || ||
|-
|2009-2010 ||Gazovik Tioumen || Vyschaïa liga || 4|| 2|| 3|| 5|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0||4
|-
|2010-2011|| Molot Prikamie Perm|| Vyschaïa Liga || 10|| 2|| 2|| 4|| 2|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2

Au niveau international 

| 2002 ||Russie 18 ans|| CM 18 ans ||8||2||2||4||2|| Médaille d'argent
|-
| 2003 ||Russie Jr. || CM Jr. ||6||1||1||2||0|| Médaille d'or
|-
| 2004 ||Russie Jr. || CM Jr. ||6||5||2||7||0||

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Molot Prikamie Perm
Attaquant de hockey sur glace